Linka 2 je označení více dopravních linek:

metro
 2 (linka metra v Ciudad de México) – linka metra v Ciudad de México
 2 (linka metra v Paříži) – linka metra v Paříži
 2 (linka metra v Madridu) – linka metra v Madridu
 Zamoskvoreckaja (linka metra v Moskvě) – linka metra v Moskvě, která bývá označována zkráceně také číslem dvě
 Moskovsko-Petrogradskaja (linka metra v Petrohradu) – linka metra v Petrohradu, která bývá označována zkráceně také číslem dvě

tramvaj
 Seznam tramvajových linek v Praze#Linka 2 – tramvajová linka v Praze
 2 (tramvajová linka v Paříži) – tramvajová linka v Paříži